AEMN est un sigle pouvant faire référence à :
 Alliance européenne des mouvements nationaux, parti politique européen ;
 Académie européenne des médecines naturelles.